Prinzessin Friederike Dorothea Wilhelmine von Baden (* 12. März 1781 in Karlsruhe; † 25. September 1826 in Lausanne) war als Frau des schwedischen Königs Gustav IV. Adolf von 1797 bis 1809 Königin von Schweden.

Leben 
Friederike war die Tochter des Erbprinzen Karl Ludwig von Baden und der Amalie von Hessen-Darmstadt (der „Schwiegereltern Europas“). Sie war eine jüngere Schwester der Königin Karoline von Bayern sowie der russischen Zarin Elisabeth Alexejewna. Ihr Vater, der Erbprinz von Baden und Sohn des Markgrafen Karl Friedrich, kam 1801 bei einem Unfall in Schweden ums Leben, als er nach dem Besuch bei seiner Tochter auf der Heimreise war.

1797 heiratete sie in Stockholm König Gustav IV. Adolf und wurde somit Königin. Zusammen mit ihrem Mann wurde sie 1809 gestürzt. Die Familie lebte fortan in Baden. Da ihr Mann allerdings nicht dort bleiben wollte, ließ sich das Paar 1812 scheiden.

Die Orte Fredrika (1799), Dorotea (1799) und Vilhelmina (1804) in der historischen Provinz Lappland wurden ihr zu Ehren so benannt.

Nachkommen 
Friederike und Gustav IV. Adolf hatten folgende Kinder:
 Gustav von Wasa (1799–1877), Kronprinz von Schweden, trug später nach dem Sturz seines Vaters den Titel „Prinz von Wasa“ ⚭ 1830 Luise von Baden (1811–1854) (Enkelin von Karl Ludwig)
 Sophie Wilhelmine (1801–1865) ⚭ 1819 Großherzog Leopold von Baden (Halbbruder von Karl Ludwig)
 Karl Gustav (1802–1805), Großherzog von Finnland
 Amalie Marie (1805–1853), Prinzessin von Schweden
 Cäcilie (1807–1844) ⚭ 1831 Großherzog August von Oldenburg

Vorfahren 
|
Anmerkung: Durch interfamiliäre Heiraten sind Landgraf Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt und seine Frau Charlotte gleich zweifache Ur-großeltern von Friederike.

Literatur

Weblinks 

Website Baden-Baden – der ultimative Stadtführer

 
Gustav IV. Adolf (Schweden)
Amalie von Hessen-Darmstadt
Prinz (Baden)
Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
⚭Friederike #Baden
Ehrenbürger von Baden-Baden
Königin (Schweden)
Geboren 1781
Gestorben 1826
Frau